Джайлс Фоден (англ. Giles Foden, 1967, Ворікшир) — англійський письменник.
 Чарльз Фоден — англійський спортсмен, учасник літніх Олімпійських ігор 1908.